Linaria:
 Linaria — латинское название рода птиц семейства вьюрковых.
 Linaria — латинское название рода растений семейства подорожниковых.